Alcázares kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Los Alcázares, ort, Murcia, Murcia, 
 Alcázares (kommun i Spanien), Murcia, Murcia, 

Robotskapade Spanienförgreningar